Dick Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Dick Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Dick Creek (West Baines River), Nebenfluss des Carron River im Northern Territory